Katete steht für:

 Katete (Sambia), Ort in Sambia
 Katete (Distrikt), Distrikt in Sambia

Siehe auch:
 Kathete
 Catete